Neckermann steht für:

 Neckermann (Versandhandel), Versandhandelsunternehmen, Frankfurt am Main
 Josef C. Neckermann, deutsche Unternehmensgruppe im Energiesektor
 Neckermann Reisen, siehe Thomas Cook Group

Neckermann ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Neckermann (1890–1970), deutscher Politiker (CSU, BP), Mitglied der Verfassunggebenden Landesversammlung in Bayern
 Josef Neckermann (1912–1992), deutscher Unternehmer, Dressurreiter und Sportfunktionär
 Karl Neckermann (1911–1984), deutscher Leichtathlet
 Paul Neckermann (1942–2006), deutscher Florettfechter und -trainer
 Peter Neckermann (1842–1902), Metzgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags